128-я бригада надводных кораблей (до 28 января 1962 года — 128-я бригада эскадренных миноносцев, с 1962 по 1984 год - 128-я бригада ракетных кораблей, с 1984 года - 128-я бригада противолодочных кораблей, с 25 февраля 1994 года - 128-я бригада надводных кораблей) — действующее соединение Балтийского флота.

История соединения 

Бригада была сформирована 12 апреля 1951 года. До 1956 года входила в состав Юго-Балтийского флота с базированием на Балтийск. С 4 января 1956 по 25 октября 1957 года бригада находилась в состав 12-й дивизии крейсеров. С 1971 года бригада находилась в составе 12-й дивизии ракетных кораблей. В 1981 году бригада объявлена передовым соединение Военно-Морского Флота и награждена вымпелом Министра обороны СССР "За мужество и воинскую доблесть, проявленные на учениях Запад-81".

В 1984 году по итогам боевой и тактической подготовки бригада объявлена лучшим соединением ВМФ.

С 1993 года в составе бригады несут службу эскадренные миноносцы «Настойчивый» и «Беспокойный». С 1996 года в составе бригады несёт службу сторожевой корабль «Неустрашимый», с 2009 года сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» проекта 11540. С 2012 по 2014 в состав бригады вошли корветы проекта 20380 "Стерегущий", "Сообразительный", "Бойкий", "Стойкий".

Состав 1970 года: КРЛ "Октябрьская революция", БПК "Образцовый" и другие.

Известные командиры 
 Максименков, Иван Георгиевич — декабрь 1952—декабрь 1955.

Примечания

Литература 
 

Бригады эскадренных миноносцев ВМФ СССР
Бригады ракетных кораблей ВМФ СССР
Соединения Балтийского флота
Воинские части и формирования, созданные в 1951 году